Osoby o tym nazwisku:
 Gerhard Dörfler – austriacki polityk, samorządowiec i menedżer
 Wolfgang Kreissl-Dörfler – niemiecki pedagog i działacz społeczny oraz polityk